Cres puede referirse a: 

Cres, un vocalista de rap español. 
Cres, una isla de Croacia. 
Cres, una población en la isla de Cres, Croacia. 
Cres, considerado padre del gigante Talos y abuelo de Hefesto. 
Consejo Regulador de Economía Socializada, un organismo de socialización de los medios de producción que existió en España entre 1937 y 1939.
 Comisión de Regulación en Salud: unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de la Protección Social de Colombia.